Escudo de La Rioja puede hacer referencia a:
 El escudo de la provincia de La Rioja (Argentina).
 El escudo de la Comunidad Autónoma de La Rioja (España).